Cappie est un personnage de fiction de la série américaine Greek interprété par Scott Michael Foster. 

Il est le fils unique d'un couple hippie et le président de la fraternité Kappa Tau Gamma (KTΓ) connue pour ses fêtes déjantées. Cappie est l'ex petit-ami de Casey Cartwright et de la fille du sénateur Rebecca Logan toutes les deux appartenant à la sororité Zeta Beta Zeta (ZBZ). Son vrai nom est Captain John Paul Jones, ce qui est également le nom du bassiste de Led Zeppelin. Cela pourrait être un hommage de ses parents hippies au fameux musicien.
Il déteste le nouveau petit ami de Casey. Il sera la cause de nombreuses disputes entre le couple et causera également sa perte.
Cappie sortira alors par la suite avec Casey dans la saison 3 comme au bon vieux temps, mais ils se sépareront car Cappie refusera de quitter la fac pour suivre casey à Washington. Dans la saison 4, lui et Casey se remettent ensemble. Il finit par avoir son diplôme. Casey et lui partiront ensuite vers Washington.

Personnage de Greek

en:List_of_Greek_(TV_series)_characters#Cappie